Palamuse (gemeente), een vroegere gemeente in Estland
Palamuse (plaats), een plaats in de gemeente Jõgeva, Estland, vroeger hoofdplaats van de gemeente Palamuse